Зи́бер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Зибер, Бьёрн (1989—2012) — австрийский горнолыжник.
 Зибер, Гюнтер (1930—2006) — министр торговли и снабжения ГДР
 Зибер, Николай Иванович (1844—1888) — русский экономист.
 Зибер, Паскаль (род. 1977) — швейцарский кёрлингист.
 Зибер, Рудольф (1897—1976) — киноредактор, супруг Марлен Дитрих.
 Зибер, Фердинанд (1822—1895) — певец, композитор, профессор пения в Берлине и критик.
 Зибер, Франц Вильгельм (1789—1844) — австрийский (богемский) ботаник.

См. также 
 Зибер-Шумова, Надежда Олимпиевна (1856—1916) — российский химик.